Badenstedter Straße ist der Name von Straßen in verschiedenen Städten, darunter

 Badenstedter Straße (Gehrden), Hauptstraße in Lenthe, Stadt Gehrden, Region Hannover
 Badenstedter Straße (Hannover), Hauptstraße in Linden-Mitte und Badenstedt, Landeshauptstadt Hannover
 Badenstedter Straße (Selsingen), Hauptstraße in Ostereistedt, Samtgemeinde Selsingen, Landkreis Rotenburg (Wümme)